Church of the New Jerusalem ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the New Jerusalem (Maine), NRHP-ID 86001274
 Church of the New Jerusalem (Massachusetts), NRHP-ID 83000792